Table des caractères Unicode U+1200 à U+137F.

Éthiopien (Unicode 3.0 à 6.0) 
Caractères utilisés pour l’écriture avec le syllabaire éthiopien (ou guèze) des langues amharique (en Éthiopie) et tigrigna (en Érythrée). D’autres langues de la corne de l’Afrique ont historiquement utilisé cette écriture telles que l’oromo et le somali, mais elles utilisent aujourd’hui l’alphabet latin. Ce syllabaire descend directement de celui utilisé pour l’écriture de l’ancienne langue guèze. Ce bloc comprend les principales syllabes, des signes diacritiques (combinés en chef), des signes de ponctuation, ainsi que des chiffres décimaux ou nombres.

Les caractères U+135D à U+135F sont des signes diacritiques se combinant avec le caractère qu’ils suivent ; ils sont combinés ici avec la syllabe éthiopienne pa « ፐ » (U+1350) à des fins de lisibilité.

Note : certains anciens navigateurs affichent des glyphes incorrects « et » pour les caractères U+135F et U+1360 au lieu du signe diacritique de gémination (proche du tréma latin) et de la ponctuation éthiopienne de marque de paragraphe (ressemblant à une croix en X avec un point dans chaque cadran). Le problème pourra être résolu avec l’installation d’une police Unicode plus complète pour ce bloc, ou la mise à jour du navigateur (qui est à l’origine de cette substitution incorrecte).

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 3.0

Compléments Unicode 4.1

Compléments Unicode 6.0

Voir aussi

Liens externes 
   Ethiopic, tableau sur le site Unicode.
   Éthiopien, tableau sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Alphasyllabaire éthipien (ou guèze)
 Table des caractères Unicode (1000-1FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

00120